De UEFA Youth League 2016/17 was het vierde seizoen van de UEFA Youth League, het Europese voetbaltoernooi voor jeugdelftallen. De finale werd gespeeld worden in het Colovray Stadium te Nyon. Aan het toernooi namen 32 jeugdelftallen deel van de clubs die zich geplaatst hebben voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2016/17 en verder namen nog 32 jeugdelftallen deel via de nationale competities. Red Bull Salzburg won het toernooi voor eerste keer, het versloeg Benfica in de finale met 2-1.

Teams

Regels
Spelers moeten geboren zijn op of na 1 januari 1998, er mogen echter maximaal 3 spelers per team zijn die tussen 1 januari 1997 en 31 december 1997 zijn geboren.

Speelschema

UEFA Champions League route

Groepsfase

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Domestic Champions Route

Eerste ronde 
De heen wedstrijden werden gespeeld op 21,27,28,29 september en 5 oktober, en de terug wedstrijden werden gespeeld op 19 oktober 2016.

|}

Tweede ronde 
De heen wedstrijden worden gespeeld op 2,9,16 november, en de terug wedstrijden worden gespeeld op 23 en 30 november.

|}

Knock-outfase

Play-offs 
De wedstrijden werden gespeeld op 7 en 8 februari 2017

Knock-out schema

Finale

UEFA Youth League
Europacupvoetbal 2016/17
Jeugdvoetbalwedstrijd